The Ends of the Earth – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Vitagraph Company of America
The Ends of the Earth – documentario del 1982 diretto da Louis Alvarez e Andy Kolker
The Ends of the Earth – documentario del 2013 diretto da John Grabowska